Llech peut notamment désigner :

 le Llech, un cours d'eau situé à Estoher, dans le département français des Pyrénées-Orientales
 Llech, un ancien village et lieu-dit d'Estoher.